Kieran Smith – szkocki bokser
 Kieran Smith – hongkoński hokeista na trawie
 Kieran Smith (ur. 2000) – amerykański pływak